78-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка стала 12-й в Мировом Туре UCI 2014 года, проходившей 23 апреля 2014. Защищал звание победителя испанец Даниэль Морено. Победителем же во второй раз в своей истории стал другой испанец Алехандро Вальверде из команды .

Участники 
На старт вышли все 18 команд обладающих лицензией ProTour, а также 7 других команд. В итоге на стартовало 25 команд

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация на сайте EuroSport